Markos Kyprianou (1960) – politico cipriota, figlio di Spyros
Spyros Kyprianou (1932-2002) – politico cipriota